A palavra popular significa:

 relativo ou pertencente ao povo.  "indignação p."
 feito pelas pessoas simples, sem muita instrução.  "arte p."

Cultura popular
Ou ainda:
Popular (Campo Grande)
Popular (canção de Eric Saade)
Popular (série de televisão)
Populares - no contexto da Roma Antiga, facção de senadores romanos progressistas, por oposição aos Optimates, os conservadores

Desambiguação